Technika żelatynowo-srebrowa (bromo-żelatynowa, bromo-srebrowo-żelatynowa, żelatynowo-srebrowa) – fotograficzna technika negatywowa, zw. także suchą płytą, w której posługuje się szklanymi kliszami
 Technika żelatynowo-srebrowa – fotograficzna technika pozytywowa, pozwalająca na otrzymanie odbitek